Kalinga (província) — província das Filipinas
 Kalinga (Índia) — república da Índia
 Povo Kalinga — grupo étnico das Filipinas
 Língua Kalinga — língua falada nas Filipinas
 Alfabeto Kalinga — antigo sistema de escrita
 Kalinga (filme) — filme de 2006
 Kalinga (Queensland) — localitdade de Brisbane, Austrália
 Kalinga Park — parque no norte de Brisbane, Austrália
 Kalinga (gênero)
 26214 Kalinga — asteroide

Desambiguações de topônimos